Глаголь:
 Глаголь — в старославянской азбуке название буквы «Г» («г»), в церковнославянской письменности — «глаголь», то есть «говори».
 Глаголь — название орудия пытки, в южной, западной и псковской сторонах Руси (России).